Брокоф (; ) — немецко-чешская фамилия. Известные носители:

 Брокоф, Михал Ян Йозеф (1686—1721) — чешский скульптор эпохи барокко.
 Брокоф, Фердинанд Максимиллиан (1688—1731) — чешский скульптор эпохи барокко.
 Брокоф, Ян (1652—1718) — чешский скульптор эпохи барокко, отец предыдущих.